Nawan Shehar (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Nawan Shehar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Nawan Shehar